Niwy (ukr. Ниви) – wieś na Ukrainie. Należy do rejonu buskiego w obwodzie lwowskim i liczy 28 mieszkańców.

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon buski